Romans peut faire référence à :

Groupe de musique 
 Romans : groupe pop japonais.

Cinéma 
 Romans : film britannique de Ludwig Shammasian et Paul Shammasian, sorti en 2017.

Toponyme 

 Romans : commune française du département de l'Ain.
 Romans : commune française du département des Deux-Sèvres.
 Romans-sur-Isère : commune française du département de la Drôme, qui doit sa renommée au travail du cuir et de la chaussure.
 Saint-Romans : commune française du département de l'Isère.

Patronyme 

 Bernard Romans (1720-1784) : naturaliste et ingénieur néerlandais.
 Henri Romans-Petit (1897-1980) : chef des maquis de l'Ain et du Haut-Jura.
 Pierre Romans (1950-1990) : acteur et metteur en scène français.
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France